Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1948 wurde vom 2. bis 4. Februar im Skigebiet Corviglia ausgetragen. Der Wettkampf bestand aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomläufen. Für den Abfahrtslauf wurden die Zeiten  des Abfahrtsrennen gewertet, welches am 2. Februar stattfand. Die Slalomläufe wurden am 4. Februar ausgetragen. Die Zeiten wurden in allen drei Läufen in Punkte umgerechnet.

Olympiasieger wurde der Franzose Henri Oreiller, der bereits das Abfahrtsrennen gewonnen hatte. Der Schweizer Karl Molitor, der in der Abfahrt Bronze gewann, konnte sich auf den Silberrang verbessern und Oreillers Landsmann James Couttet gewann Bronze.

Ergebnisse

Abfahrt

Slalom 
4. Februar 1948

* inklusive 5 Strafsekunden

Gesamt

Weblinks 
 Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Alpine Kombination (Manner)